Терехов Владислав Ігорович (2002—2022) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Офіцерське звання отримано посмертно.
 Терехов Григорій Анатолійович (1960—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Терехов Ігор Олександрович — Харківський міський голова.
 Терехов Костянтин Павлович — депутат Верховної Ради УРСР 6-7-го скликань; 8-9-го скликань.
 Терехов Мігель — уругвайсько-американський артист та інструктор балету.
 Терехов Роман Якович — радянський партійний і політичний діяч, секретар ЦК КП(б)У, 1-й секретар Харківського обласного комітету КП(б)У.
 Терехов Юлій Ігорович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Терехова

Російські прізвища